Гипотеза Тэйта может означать:
  () — гипотеза об алгебраических циклах на алгебраических многообразиях, арифметический аналог разложения Ходжа.
 Гипотеза Тэйта () — гипотеза, что любой 3-связный планарный кубический граф имеет гамильтонов цикл, проходящий через все его вершины.

См. также 
 Гипотезы Тэйта () — серия гипотез в теории узлов.